Biografia:
 Xuriguera o Xoriguera és el nom d'un llinatge d'arquitectes i escultors establert a Madrid que castellanitzaren el cognom en Churriguera, i que originaren el Xoriguerisme, una etapa i estil arquitectònic.
 Eudald Xuriguera, dirigent obrer català del segle XIX
 Gérard Xuriguera, crític i historiador de l'art
 Joan Baptista Xuriguera i Parramona, escriptor i assagista
 Ramon Xuriguera i Parramona, escriptor i assagista
 Gramàtica: Nom popular del llibre Els verbs conjugats.
 Toponímia:
Mas La Xuriguera, Masia del terme de Les Planes d'Hostoles, La Garrotxa. Es troba pràcticament sota la cinglera del Far i s'hi pot accedir a peu o mab un vehicle 4x4 des del poble de Les Planes per una pista molt malmesa.
Mas de Xuriguera, edifici en el terme de Maials, al Segrià
Mas de Xuriguera de Salsellas a Borredà, en el Parc Natural del Cadí-Moixeró
Pantà de la Xuriguera, o de la Xoriguera, antic embassament en el curs del torrent de Gaià inaugurat el 1902 per al subministrament d'aigua a Terrassa, que s'esfondrà el 1944 amb vuit morts.
 El pantà de la Xuriguera és una sardana de Ramon Serrat i Fajula, dedicada al mateix indret
Torrent de la Xuriguera, denominació alternativa al Torrent Maleït, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
 Literatura: Premi de narrativa Germans Xuriguera, atorgat pel Centre Comarcal Lleidatà de Barcelona.